Лабержма́н-лез-Осо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Осон. Округ коммуны — Дижон.

Код INSEE коммуны — 21331.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 352 человека.

Экономика 
В 2010 году среди 220 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 166 были экономически активными, 54 — неактивными (показатель активности — 75,5 %, в 1999 году было 72,9 %). Из 166 активных жителей работали 152 человека (79 мужчин и 73 женщины), безработных было 14 (5 мужчин и 9 женщин). Среди 54 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 28 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Лабержман-лез-Осон 

Коммуны департамента Кот-д’Ор